Гузаиров — фамилия:

 Гузаиров, Камиль Сабирович (1927—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Гузаиров, Мурат Бакеевич (род. 1950) — ректор Уфимского государственного авиационного технического университета.